Ван дер Вал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Ван дер Вал, Клаше (1949—2018) — нидерландский бас-гитарист.
 Ван дер Вал, Фредерик (род. 1967) — нидерландская топ-модель и актриса.
 Ван дер Вал, Яннес (1956—1996) — нидерландский шашист, чемпион мира по международным шашкам 1982 года, четырёхкратный чемпион Нидерландов.